Bad Boy () — седьмой студийный альбом Ринго Старра, выпущенный в 1978 году, в период, когда его музыкальная карьера понемногу скользила вниз после нескольких лет успеха. И хотя выпуск альбома Bad Boy задумывался, чтобы обратить вспять эту тенденцию, намеченное не удалось.

После провала у критиков и в продаже альбома 1977 года Ringo the 4th, Старр и его музыкальный партнёр Вини Понциа (Понсия) решили создать менее «манерный» () альбом и сделать звук хотя и без качества стиля «диско», но зато избежать неприятных моментов, которые ухудшили предыдущую запись. Понциа взял в свои руки продюсирование альбома, а Старр сделал упор на песни авторства других людей и решил не приглашать на запись кого-либо из знаменитых знакомых. Альбом был записан (по налоговым соображениям) в Ванкувере, Торонто и на Багамах. Запись была завершена за 10 дней работы в ноябре 1977 года; дополнительно, 8 марта 1978 были записаны наложения оркестра под управлением Джеймса Ньютона Ховарда.

Довольно нахально была сделана для альбома песня «A Man Like Me»: была просто взята песня «A Mouse Like Me» из детского альбома 1977 года Scouse the Mouse, где Старр спел несколько песен, и везде слово «Mouse» было заменено на «Man».

Выпуск альбома 
Bad Boy был выпущен в Великобритании 21 апреля 1978 лейблом Polydor, в США 16 июня 1978 лейблом Portrait (дочерним лейблом Sony Music), с которым Старр начал сотрудничать после того как Atlantic Records прекратили контракт с ним из-за коммерческих неудач в США его предыдущих альбомов.

В США были выпущены два сингла с альбома — «Lipstick Traces (On a Cigarette)» и «Heart on My Sleeve»; ни один из них не попал в американский чарт синглов. В Великобритании был выпущен один сингл («Tonight» / «Heart on My Sleeve»), тоже не попавший в чарт синглов, на сей раз британский. Эти синглы являются интересными для коллекционеров.

Bad Boy добрался в чарте альбомов США только до 129-го места, несмотря на то, что по телевидению в прайм-тайм показывался в рекламных целях телефильм под названием Ringo: With a Little Help from His Friends ().

После трёх подряд непопаданий альбомов Старра в британские чарты лейбл Polydor Records прервал сотрудничество со Старром. Американский лейбл Portrait Records тоже в конечном итоге в 1981 году отменил контракт о сотрудничестве с Ринго, в то время, когда он работал над следующим альбомом (Stop and Smell the Roses).

Альбом Bad Boy был переиздан на CD-диске в США лейблом Epic Records в 1991.

Список композиций

Участники записи 
 Ринго Старр — ведущий вокал, барабаны
 Lon «Push-A-Tone» Van Eaton — гитара
 Git-tar — ритм-гитара
 Diesel — бас-гитара
 Hamish Bissonnette — синтезатор

Примечания

Ссылки 
 JPGR’s Bad Boy site
 Ringo Starr — Bad Boy at Discogs

Альбомы Ринго Старра
Альбомы Polydor Records
Альбомы Portrait Records
Альбомы, спродюсированные Вини Понсия
Альбомы на английском языке